Prinsendam bezeichnet:

 Prinsendam (Schiff, 1973), ehemaliges Kreuzfahrtschiff der Holland-America Line
 Prinsendam, 1988 gebautes Kreuzfahrtschiff der Holland-America Line, siehe Amera